Kemisk passivisering handlar om att se till att ett material påverkas mindre av miljöfaktorer såsom luft och vatten, därav "passivisera". Exempelvis kan man oxidera ytan för att undvika missfärgningar. Passivisering är användbart när man vill förstärka eller bevara metallens utseende.

Metallurgi